Patrick Lange (ur. 1981) – niemiecki kompozytor i dyrygent
 Patrick Lange (ur. 1986) – austriacki triathlonista